Български глас може да се отнася за:

 „Български глас“, български революционен вестник, издаван от 1876 до 1877 година в Болград;
 „Български глас“, български консервативен вестник, издаван от 1879 до 1883 година в София;
 „Български глас“, български регионален вестник, издаван в Тараклия, Молдова;
 „Български глас“, български вестник, издаван от Стоян Данев в Ла Плата, Аржентина.